CERH Europska liga je godišnje natjecanje za klubove iz najjačih europskih liga u hokeju na koturaljkama. Organizira ga organizacija Comité Européen de Rink-Hockey (CERH). Natjecanje je osnovano 1965. kao Europski kup prvaka prvaka, a 1996. je postalo Liga prvaka (eng. Champions League).

Format natjecanja 
U natjecanju od 2011./12. sudjeluje 16 klubova koji su raspoređeni u 4 grupe gdje klubovi igraju dvokružnu ligu. Iz svake grupe se dva najbolja kluba plasiraju u četvrtzavršnicu koja se igra na dvije utakmice, a pobjednici parova četvrtzavršnice se plasiraju na završni turnir (Final-4) koji organizira jedan od sudionika završnice.

Pobjednici i drugoplasirani

Uspješnost klubova

Uspješnost po državama

Poveznice 
 Hokej na koturaljkama
 Kup kontinenta

Izvori 
 cerh.eu, službene stranice
 issuu.com, CERH Media Guide 2012-13
 cerh.eu, arhiva eurokupova, wayback arhiva
 cerh.eu, završnice Eurolige / Lige prvaka / Kupa prvaka do 2011., wayback arhiva
 cerh.eu, završnice Eurolige / Lige prvaka / Kupa prvaka do 2009., wayback arhiva

Međunarodna natjecanja u hokeju na koturaljkama